Ел Пемуче има више значења:

 Ел Пемуче (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пемуче (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику